Blackman Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blackman Lake (Indiana), im LaGrange County
 Blackman Lake (Louisiana), im West Carroll Parish